Knoller ist der Familienname folgender Personen:

 Lesser Knoller (1860–1931), deutscher Seminardirektor, Rabbiner und Autor
 Martin Knoller (1725–1804), österreichischer Freskomaler
 Ohad Knoller (* 1976), israelischer Film- und Theaterschauspieler
 Richard Knoller (1869–1926), österreichischer Flugtechniker und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Friedmann-Knoller